Фінал Кубка Америки з футболу 2011 — фінальний матч 43-го розіграшу міжнародного турніру Кубка Америки з футболу 2011, організованого КОНМЕБОЛ. Гра відбулась 24 липня 2011 року на «Стадіон Монументаль» в Буенос-Айресі (Аргентина), де зустрілись збірна Уругваю та збірна Парагваю. Перемогу з рахунком 3:0 здобули уругвайці. Це п'ятнадцята перемога уругвайців у Кубку Америки. Парагвай дійшов до фіналу без жодної перемоги в своєму активі, зігравши всі п'ять попередніх матчів на турнірів внічию.

Передісторія 

Уругвай 14 разів здобував перемогу в Кубку Америки, остання перемога здобута в 1995 році, а останній фінал у 1999 році (програли бразильцям). Парагвай дворазовий переможець чемпіонату, востаннє вигравав турнір у 1979 році, це був і останній фінал, у якому парагвайці брали участь.

Шлях до фіналу

Матч

Подробиці

Посилання 

 Офіційний сайт   

2011
Матчі збірної Уругваю з футболу
Події 24 липня
Липень 2011